Båtskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Båtskär (Brändö, Åland), 
 Båtskär, Korpo, Åboland, 
 Båtskär, Kimitoön, Åboland, 
 Båtskär, Raseborg, Nyland,

Se även
Båtskäret
Båtskären
Mellan-Båtskär
Skarp-Båtskär
Lilla Båtskär (olika betydelser)
Stora Båtskär
Våtskär

Robotskapade Finlandförgreningar